Жюсса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Административный центр кантона Жюссак. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15083.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 8 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1837 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1068 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 780 были экономически активными, 288 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 780 активных работали 742 человека (363 мужчины и 379 женщин), безработных было 38 (20 мужчин и 18 женщин). Среди 288 неактивных 73 человека были учениками или студентами, 149 — пенсионерами, 66 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь